Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di calcio femminile 1999.

Gruppo A

Selezionatrice:  Jørgen Hvidemose

Selezionatrice:  Mabo Ismaila

Selezionatrice:  Chan Tong

Selezionatrice:  Tony DiCicco

Gruppo B

Selezionatrice:  Wilson De Oliveira Rica

Selezionatrice:  Tina Theune-Meyer

Selezionatore:  Carlo Facchin

Selezionatrice:  Leonardo Cuéllar

Gruppo C

Selezionatrice:  Neil Turnbull

Selezionatrice:  Satoshi Miyauchi

Selezionatrice:  Per-Mathias Høgmo

Selezionatrice:  Jurij Bystrickij

Gruppo D

Selezionatrice:  Greg Brown

Selezionatrice:  Ma Yuanan

Selezionatrice:  Emmanuel K. Afranie

Selezionatrice:  Marika Domanski-Lyfors

Note

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di calcio femminile 1999